San Juanito puede referirse a:
San Juan Bautista, niño; un tema frecuente del arte cristiano.
 San Juanito de Úbeda, escultura realizada por Miguel Ángel entre 1495 y 1496.
 La Virgen con el Niño y San Juanito, tema artístico.
Sanjuanito, género de música popular andina.

Topónimos
 San Juanito, localidad del estado de Chihuahua, México.
 San Juanito, municipio del departamento del Meta, Colombia.
 San Juanito de Escobedo, municipio del estado de Jalisco, México.